«7:35 утра» () — испанский чёрно-белый короткометражный музыкальный фильм 2003 года. Номинант на «Оскар»-2005 в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

Сюжет 
Молодая красивая девушка утром заходит в кафе и заказывает обычный скромный завтрак. Окружающие почему-то полностью игнорируют её, многие нарочито отворачиваются, поджав губы. Неожиданно один из посетителей, поддерживаемый двумя музыкантами, начинает исполнять любовную песню, исполняя весьма экспрессивный танец. Постепенно в танец втягиваются некоторые посетители кафе, другие подпевают, читая слова по бумажке. Обескураженная девушка пытается вызвать службу спасения, потом убежать, к тому же оказывается, что на певце надет пояс шахида. Окончив песню, певец-шахид выходит на улицу, где уже подъехала полиция, и там подрывает себя.

В ролях 
 Марта Беленгер — девушка в кафе
 Начо Вигалондо — Типо, певец-шахид в кафе
 Антонио Тато — Луис, официант
 Алехандро Гарридо — Барра, посетитель кафе
 Эсперанса Паласиос — посетитель кафе
 Мануэль Небреда — посетитель кафе
 Себастьян Элисес — посетитель кафе

 Награды и номинации 
Помимо номинации на «Оскар» в 2005 году фильм в 2004—2005 гг. номинировался ещё на 8 различных категорий на разных кинофестивалях и выиграл 6 из них.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт 
 Обзор фильма на сайте shortfilmsblog.blogspot.com
 Обзор фильма на сайте ''laoffoffcritica.com

Фильмы Испании 2003 года
Музыкальные фильмы Испании
Чёрно-белые фильмы Испании
Короткометражные фильмы Испании
Фильмы Начо Вигалондо
Фильмы на испанском языке